Rocío de Frutos peut désigner :

 Rocío de Frutos Madrazo, une femme politique espagnole ;
 Rocío de Frutos Domínguez, une soprano espagnole.

Patronyme hispanique